Подлесник — многозначное слово. Функционирует в виде названия растения и славянской фамилии.

Растение 
 Подлесник — род растений семейства зонтичных.

Фамилия 
 Подлесник, Богдан (род. 1961) — югославский, словенский и черногорский шахматист.

